Крангу има више значења:

 Крангу (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Крангу (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Крангу (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Крангу (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији